Абу-л-Касим — самопровозглашённый правитель султаната Рума, управлявший им с 1086 по 1092 годы.

В 1086 году султан Сулейман ибн Кутулмыш погиб в борьбе с сирийскими эмирами, а его два сына были пленниками: один из них — в Ираке, другой (Кылыч-Арслан I) — у Мелик-Шаха I.

До этого султан расставил в некоторых городах эмиров, признававших его власть: Чаху в Смирне, Абу-л-Касима в Никее, и его брата — эмира Пулхаса в Каппадокии. После его гибели они посчитали себя свободными от всяких обязательств, и начали проводить самостоятельную политику.

Касиму удалось захватить власть в Никее и провозгласить себя новым султаном Рума (альтернативное название Конийского султаната), однако его власть распространялась лишь на Вифинию и Каппадокию, где правил его брат.

Война с Византией 
После утверждения своей власти новый султан решил упрочить её победами над соседями. Наиболее удобным из них была Византийская империя, ещё 15 лет назад владевшая всей Малой Азией. В этом он был не одинок — эмир Чаха начал именовать себя императором и договаривался с печенегами о совместной осаде Константинополя.

Несмотря на то, что между государствами был заключён мир, Касим решил построить военный флот на верфях острова Хиос. Однако ромейские полководцы Мануил Вутумит и Татикий одержали над ним верх, и султану пришлось заключить мирный договор.

Смерть 

Неудачные действия Касима вызвали гнев правителя государства Великих Сельджукидов. Понимая это, Абу отправился с дарами в ставку султана.

Однако тот не пожелал говорить со своим слугой. Параллельно он решил освободить сыновей Сулеймана, и таким образом, Кылыч-Арслан становился новым султаном Рума. Таким образом, судьба Касима была предрешена, и его задушили.

Примечания

Литература 
 
 

Правители Азии XI века
Военачальники Сельджуков